Miejscowości w USA:
 Cushman – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Independence
Gminy w USA:
 Cushman (ang. Cushman Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Independence